BRB може означати:
 «Be right back» (), інтернет/чат сленг, в англомовному світі також іноді є синонімом «bathroom break» ()
 The Beatles: Rock Band ()